Silvares puede referirse a:

 Silvares, freguesia en el concelho de Fundão, Portugal.
 Silvares, freguesia en el concelho de Guimarães, Portugal.
 Silvares, freguesia en el concelho de Lousada, Portugal.
 Silvares, freguesia en el concelho de Tondela, Portugal.

 São Clemente de Silvares, freguesia en el concelho de Fafe, Portugal.
 São Martinho de Silvares, freguesia en el concelho de Fafe, Portugal.